Бюрде (, )— фамилия.

Известные носители 
 Бюрде, Пауль (1830—1874) — немецкий живописец.
 Бюрде, Самуэль Готлиб (1753—1831) — немецкий поэт.
 Бюрде, Эрве Морис (род. 1939) — швейцарский ботаник.

Двойные фамилии 
 Бюрде-Ней, Женни (1824/6—1886) — немецкая оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог.